Artykuł przedstawia listę znanych izotopów siódmego okresu układu okresowego pierwiastków.

Legenda

87 Frans

88 Rad

89 Aktyn

90 Tor

91 Protaktyn

92 Uran

93 Neptun

94 Pluton

95 Ameryk

96 Kiur

97 Berkel

98 Kaliforn

99 Einstein

100 Ferm

101 Mendelew

102 Nobel

103 Lorens

104 Rutherford

105 Dubn

106 Seaborg

107 Bohr

108 Has

109 Meitner

110 Darmsztadt

111 Roentgen

112 Kopernik

113 Nihon

114 Flerow

115 Moskow

116 Liwermor

117 Tenes

118 Oganeson

Bibliografia 
 

Izotopy radioaktywne